L'Étranger – opera di Vincent d'Indy del 1903
 L'Étranger – film di Victorin-Hippolyte Jasset
 Lo straniero (L'Étranger) – romanzo di Albert Camus

Pagine correlate 
Lo straniero